Hollos bzw. Hollós ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tibor Hollós (1906–1954), ungarischstämmiger katholischer Priester und Rechtswissenschaftler
 István Hollós (1872–1957), ungarischer Psychiater und Psychoanalytiker

 Lajos Hollós (1923–2002), ungarischer Komponist
 Máté Hollós (* 1954), ungarischer Komponist
 Ruth Hollós-Consemüller (1904–1993), ungarisch-deutsche Textilkünstlerin